Грін (прізвище)

Грін (округ) — неоднозначність

 Грін — місто, штат Канзас
 Грін — місто, штат Огайо
 Грін Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Грін Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Індіана, штат Пенсильванія
 Грін — переписна місцевість, штат Орегон

 Грін — місто, штат Айова
 Грін — місто, штат Мен
 Грін — місто, штат Нью-Йорк
 Грін — селище, штат Нью-Йорк
 Грін Тауншип — селище в окрузі Бівер, штат Пенсільванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Франклін, штат Пенсильванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія
 Грін Тауншип — селище в окрузі Пайк, штат Пенсильванія
 Грін — переписна місцевість, штат Род-Айленд

 Грін — річка в штаті Массачусетс, ліва притока р. Гузік

Інше 
 Грін — острови, Папуа Нова Гвінея
 Грін — частина поля для гри в гольф, на якій найкоротша трава та де знаходиться лунка.
 Грін — ударний кратер на зворотному боці Місяця.

Див. також 
 Green Grey — один із найвідоміших рок-гуртів України.
 Стежка Гріна
 Грін-Вудський цвинтар — некрополь у місті Нью-Йорк.